Die Liste der größten Inseln der Erde enthält die Inseln der Erde mit mehr als 1000 km² Fläche.

Methodik 
Um diese Liste zu erstellen, wurden die Wikipedia-Enzyklopädien sämtlicher Sprachen herangezogen, in denen eine ähnliche Liste vorhanden ist bzw. die einen Artikel zu einer der unten aufgeführten Inseln enthalten. Bei abweichenden Größenangaben war derjenige Wert ausschlaggebend, in dessen Sprachbereich sich die Insel befindet. Das heißt, für alle russischen Inseln war die russische Wikipedia maßgebend, für alle indonesischen Inseln die Wikipedias diverser Sprachen, die in Indonesien gesprochen werden, für alle kanadischen Inseln die englische Wikipedia usw. Nur dort, wo diese Referenzwerte offensichtlich falsch waren, wurden die Wikipedias anderer Sprachen hinzugezogen bzw. wurden weitere Recherchen angestellt. Trotzdem sind einige Größenangaben nur Schätzwerte; wo dies der Fall ist bzw. bei welchen Inseln es gravierende abweichende Größenangaben gibt, ist jeweils in den Anmerkungen dokumentiert.

Meeresinseln 
Hier sind die größten Meeres-, Hochsee- und Schelfeisinseln gelistet. Diese Liste beansprucht Vollständigkeit. Das australische Festland zählt neben Afrika-Eurasien, Amerika und Antarktika zu den vier Hauptlandmassen und gilt daher nicht als Insel.

Binnen- und Deltainseln 
Diese Liste beinhaltet einige der größten Fluss-, Binnensee- und Deltainseln der Erde sowie Inseln, die nur durch schmale Flüsse oder enge flussartige Meeresarme vom Festland getrennt werden. Sie ist nicht vollständig. Große Deltainseln, die eventuell eine Fläche von über 1000 km² erreichen, gibt es unter anderem noch in den Deltas von Nil, Niger, Donau, Meghna (Ganges/Brahmaputra), Jana, Indigirka, Kolyma und Lena.

Weitere Flussinseln über 1000 km² gibt es zum Beispiel im Unterlauf des Ob (drei Stück), allerdings sind diese wohl nicht benannt. Durch Flussbifurkationen abgetrennte Landmassen wie etwa ein großer Teil Nordsüdamerikas über den Brazo Casiquiare wurden nicht berücksichtigt.

In der folgenden Liste sind Deltainseln grün, Seeinseln blau und durch Flüsse vom Meer getrennte Inseln gelb hinterlegt.

Eiskuppeln 
Eiskuppeln und Eishöcker wurden nicht in die Liste aufgenommen, da die sie tragenden Landmassen komplett unterhalb des Meeresspiegels liegen und sie somit trotz ihres Aussehens nicht die Vorgaben einer Insel erfüllen. Die Flächen der letzten fünf Einträge wurden mit einem Planimeter ermittelt. Der Crary Ice Rise ist eventuell mit dem Festland verbunden (ähnlich wie der Skytrain Ice Rise) und daher nur in Klammern gelistet.

Siehe auch 

 Liste europäischer Inseln nach Fläche
 Liste der höchsten Inseln der Erde
 Inselstaat
 Liste geteilter Inseln
 Liste der Insellisten (nach Staat)
 Erde/Daten und Zahlen

Weblinks 
 Alternative Liste (PDF; 472 kB)
 Inselverzeichnis des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) nach Landfläche

Fußnoten 

!
Inseln